Финал Кубка Хорватии по футболу 2009 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2008/09, в котором встречались «Динамо» из Загреба и «Хайдук» из Сплита. Двухматчевое противостояние закончилось победой «Динамо».

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Официальный сайт 

2009
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Май 2009 года
События 13 мая
Спортивные соревнования в Загребе
События 28 мая
Спортивные соревнования в Сплите
Спорт в Хорватии в 2009 году